Figner puede hacer referencia a:

  Medea Figner, cantante de ópera italiana; o
  Nikolái Figner, tenor ruso, esposo de la anterior.